Дженцано-ді-Луканія  — муніципалітет в Італії, у регіоні Базиліката, провінція Потенца.
 Дженцано-ді-Рома — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця.